Guiling kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Guiling (ort), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Kina 

 Guiling (köping), Guangxi, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar